Melior ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Melior (1817–1893), hessischer Verwaltungsbeamter und Abgeordneter der Zweiten Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen
 Karl Melior (Kreisrat, 1850) (1850–1919), Kreisrat von Alsfeld im Großherzogtum Hessen
 Susanne Melior (* 1958), deutsche Politikerin (SPD) 
 Theodor Melior (1853–1940), preußischer Offizier, zuletzt General der Infanterie
Melior steht für:

 Melior (Schrift), von Hermann Zapf, 1952